Куртенер () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Куртенер, Фёдор Фёдорович (1796—1850) — русский педагог, статский советник, преподаватель Московского университета.
 Куртенер, Франсуа (1753—1814) — книгопродавец, издатель.